Lupia ima više značenja:
 Lupia, Cosenza
 Lupia, Vicenza